Kōstas Kōnstantinou (1954) – calciatore cipriota
Kōstas Kōnstantinou (1968) – calciatore cipriota